Walch puede referirse a:

 Jacobo Walch (c. 1440 – c. 1516)

 Clemens Walch (* 1987, Rum), futbolista austríaco.
 Emil Walch
 Ewald Walch (* 1940, Innsbruck)
 Hynden Walch (* 1971, Davenport, Iowa), una actriz de voz estadounidense . como Heidi Hynden Walch es más conocida ... 
 Wilhelm Walch (1912, Stuben – 1941)